Klusemann ist der Familienname folgender Personen:

 Caterina Klusemann (* 1973), Filmemacherin und Dokumentaristin
 Erich Klusemann (1867–1925), österreichischer Landwirtschaftsfachmann und Politiker (Landbund)
 Ferdinand Friedrich August Klusemann (1822–1878), deutscher Zivilingenieur und Unternehmer
 Georg Klusemann (1942–1981), deutscher Maler und Kinderbuchautor, Vater von Caterina Klusemann